NGC 2016 (другое обозначение — ESO 56-SC142) — рассеянное скопление в созвездии Столовая Гора.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

2016
Столовая Гора (созвездие)
Рассеянные скопления